Museo del tesoro di San Gennaro – museo
 Reale cappella del Tesoro di san Gennaro – cappella barocca nel Duomo di Napoli